Barak bezeichnet:

 Barak (Fluss), Quellfluss der Meghna
 Barak (Kirgisistan), eine kirgisische Exklave
 eine Hunderasse, siehe Stichelhaariger Bosnischer Laufhund – Barak
 Barak-1, israelische Flugabwehrrakete
 Barak-8, israelische Flugabwehrrakete
 Barak (Vorname), ein hebräischer männlicher Vorname
 den niedersorbischen Namen des devastierten Dorfes Vorberg (Lübbenau/Spreewald) in Brandenburg

Barak ist der Name von:

 Barak (Richter), Heerführer von Israel mit Richterin Debora

Barak oder Barák ist der Familienname folgender Personen:

 Aharon Barak (* 1936), israelischer Jurist, Richter und Professor
 Antonín Barák (* 1994), tschechischer Fußballspieler
 Antonin Barák (* 1956), tschechoslowakischer Ruderer
 Ehud Barak (* 1942), israelischer General, Politiker und Ministerpräsident
 Josef Barák (1833–1883), tschechischer Politiker, Journalist und Dichter
 Ronald Barak (* 1943), US-amerikanischer Turner
 Rudolf Barák (1915–1995), tschechischer kommunistischer Politiker
 William Barak (1824–1903), letzter Ngurungaeta des Wurundjeri-Willam Clans
 Yusuf Barak (* 1984), afghanischer Fußballspieler

Barrak ist der Familienname folgender Personen:

 Abdurrahman al-Barrak (* 1933), islamischer Religionsgelehrter
 Nagib Barrak (* 1940), libanesischer Skirennläufer

Siehe auch:

 Barack
 Barrack
 Barach